Het WTA-tennistoernooi van Parijs (officieel Open Gaz de France) van 2004 vond plaats van 9 tot en met 15 februari 2004 in de Franse hoofdstad Parijs. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt-binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Serena Williams was haar titel niet komen verdedigen.

Het eerste reekshoofd, Kim Clijsters uit België, won het toernooi. In de finale versloeg zij de ongeplaatste Française Mary Pierce in twee sets. Clijsters wist voor het eerst in haar loop­baan het toernooi van Parijs op haar naam te schrijven. Het was haar twintigste WTA-titel, de eerste van 2004.

Behalve Clijsters waren er geen andere deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Het eerste reekshoofd, Émilie Loit en Petra Mandula, strandde al in de eerste ronde.

De als derde geplaatste titelverdedigsters Barbara Schett en Patty Schnyder wonnen het toernooi, zonder ook maar één set te verliezen, en verlengden daarmee hun titel. In de finale versloegen zij het ongeplaatste Italiaanse koppel Silvia Farina-Elia en Francesca Schiavone in twee sets. Het was hun derde gezamenlijke titel. De Oostenrijkse Schett had daar­naast vijf eerdere dubbel­spel­titels met andere partners; de Zwitserse Schnyder een.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Parijs 2004
Parijs